Varela (1904-?), de son vrai nom Manuel Gonçalves, footballeur portugais ;
 Adriana Varela, chanteuse argentine ;
 Alan Varela (2001-), footballeur argentin ;
 Bruno Varela (né en 1993), footballeur portugais ;
 plusieurs  ;
 Claudia Vega Varela (née en 1999), actrice catalane;
 Cybèle Varela, peintre brésilienne, vidéaste et photographe ; 
 Enrique Bermúdez Varela (1932-1991), militaire nicaraguayen ;
 Fagundes Varela (1841-1875), écrivain brésilien ;
 plusieurs  ;
 Francisco Varela (1946 - 2001), biologiste, neurologue et philosophe chilien ;
 José Enrique Varela (1891 - 1951), général espagnol ;
 José Pedro Varela (1845 - 1879), sociologue et journaliste uruguayen ;
 
 Jim Varela (né en 1994), footballeur uruguayen ;
 Juan Carlos Varela (né en 1963), homme politique panaméen ;
 Leonor Varela, actrice française d'origine chilienne ;
 Lucas Varela, auteur de bande dessinée ;
Mariana Zúñiga (2002-), archère chilienne ;
 Obdulio Varela (1917 - 1996), footballeur uruguayen ;
 Segundo Castillo Varela (1913 - 1993), joueur et entraîneur de football péruvien ;
 Silvestre Varela, footballeur portugais ;
 Tomé Varela da Silva, écrivain capverdien ;
 Valentine Varela, actrice française ;   
 Vitalina Varela (1966-), actrice cap-verdienne.